New Generation () может означать:

 «New Generation», сингл из альбома Dog Man Star группы Suede
  — итальянский производитель мобильных телефонов
  — компания видиоигр
  — колледж в Эфиопии

См. также 
 New Generation Warfare
 New Gen Airways
 Новое поколение